Mark Schultz pode se referir à:
Mark Schultz (ilustrador), roteirista e ilustrador conhecido por seu trabalho em histórias e quadrinhos.
Mark Schultz (cantor), um cantor e compositor cristão.
Mark Schultz (wrestler), campeão olímpico e duas vezes campeão mundial de Wrestling amador.

Desambiguação